Стрелец може да се отнася до:

 село Стрелец (Област Велико Търново)
 село Стрелец (Област Стара Загора)
 съзвездието Стрелец
 зодия Стрелец
 Стрелец (Русия), участник в руски военен корпус от 16-18 век
 Стрелец (литературен кръг), български литературен кръг от 20-те години на 20 век
 Смок стрелец (Coluber caspius), вид змия

Вижте също 
 Стрелци